Le nom Louis Vuitton est notamment porté par :

 Louis Vuitton (1821-1892), malletier et maroquinier français du , fondateur de la marque « Louis Vuitton », à l'origine de l'entreprise de fabrication de bagages qui porte son nom, Louis Vuitton Malletier ;
 Louis Vuitton Malletier, société française de maroquinerie de luxe, fondée en 1854 par Louis Vuitton ; cette société est propriétaire de la marque « Louis Vuitton » ;
 LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton, groupe industriel et commercial français spécialisé dans le luxe, notamment principal actionnaire de la société Louis Vuitton Malletier ;
 le Louis Vuitton Classic, concours d'élégance et rallye pour automobiles de prestige organisés — de manière non régulière — depuis 1993 ;
 la Coupe Louis-Vuitton (ou Louis Vuitton Cup), une compétition sportive de voile, préliminaire à la Coupe de l'America ;
 le Trophée Louis-Vuitton (ou Louis Vuitton Trophy), une série de quatre compétitions sportives à la voile entre  à , à bord de Class America ;
 le musée Louis-Vuitton, demeure-musée du , situé à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), berceau de la marque de luxe ;
 la fondation d'entreprise Louis-Vuitton, fondation créée par la société LVMH se consacrant au mécénat, disposant d'un musée à Paris, à la lisière du bois de Boulogne.